Šiš (rijeka)
 Šiš (kuhinja)